Вятское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России.

Список 
 Кировская область
 Вятское сельское поселение — входит в Омутнинский район.

 Марий Эл 
 Вятское сельское поселение — входит в Советский район.

 Новгородская область 
 Вятское сельское поселение — входит в Пестовский район.
 Удмуртия 
 Вятское — входит в Каракулинский район.

См. также 

 Вятская губерния
 
 Вятский округ
 Вятский район
 
 Вятский уезд